Северо-Восточный регион — административно-территориальная единица:
 Северо-Восточный регион (Болгария)
 Северо-Восточный регион (Бразилия)
 Северо-Восточный регион (Северная Македония)
 Северо-Восточный регион (Сингапур)